Katona Máté (Budapest, 1990. február 16. –) magyar labdarúgó, a Szeged 2011 hátvédje.

Források 
Katona Máté adatlapja a transfermarkt.de oldalon 
hlsz.hu

1990-ben született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
A Vasas labdarúgói
A Soproni VSE labdarúgói
A Haladás labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
A III. kerületi TVE labdarúgói
A Szeged 2011 labdarúgói